Бахно́в — фамилия.

Известные носители 
 Бахнов, Владлен Ефимович (1924—1994) — русский советский поэт, журналист и драматург, сценарист.
 Бахнов, Леонид Владленович (род. 1948) — российский филолог, прозаик и педагог.